Neville is een veelvoorkomende Engelse naam met de wortels in de Franse regio Normandië (Néville).

Het kan verwijzen naar:

Personen

Huis Neville
Personen uit het Engelse adellijk Huis Neville:
Anne Neville (1456-1485), koningin van Engeland, vrouw van Richard III
Cecily Neville (1415-1495), hertogin van York, moeder van Edward IV en Richard III
Henry Neville (1562-1615), Engels politicus

Achternaam Neville
Denis Neville (1915-1995), een Engels voetballer en voetbaltrainer
Gary Neville, een Engels voetballer
Phil Neville, een Engels voetballer
Saskia Neville (1991) , een Nederlands stuntvrouw
David Neville (1984), een Amerikaans atleet
The Neville Brothers, een Amerikaanse muziekgroep
Aaron Neville (1941), een Amerikaanse zanger

Voornaam Neville
Neville Chamberlain, een Brits politicus
Neville Marriner, een Engels componist en violist
Neville Lederle, een Zuid-Afrikaans autocoureur
Neville Longbottom, een personage uit de Harry Potter-reeks, in het Nederlands bekend als Marcel Lubbermans
Neville O'Riley Livingston, beter bekend als Bunny Wailer, een Jamaicaans Reggae-artiest
Neville Southall, een Welsh voetballer

Fictieve naam 
Benjamin Satterley (Adrian Neville of alleen Neville), Brits professioneel worstelaar

Geografie
Neville (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
Neville (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Néville, een plaats in de Franse regio Normandië
Néville-sur-Mer, een plaats in de Franse regio Normandië

Engelse achternaam
Jongensnaam